Pöntiö ist der Familienname folgender Personen:
 Satu Pöntiö (* 1973), finnische Biathletin
 Vesa Pöntiö (* 1967), finnischer Biathlet